Роза Людмила Ассинг (; 1821—1880) — немецкая  и , которая также писала под псевдонимами «Achim Lothar» и «Talora».

Биография 

Роза Людмила Ассинг родилась в городе Гамбурге 22 февраля 1821 года. Дочь врача, учёного-медика и поэта Давида Ассинга (David Assing, настоящая фамилия Ассур, 1787—1842) и поэтессы и переводчицы Розы Марии Ассинг (1783—1840), племянница литераторов Карла Августа Фарнгагена фон Энзе (Karl August Varnhagen von Ense) и Рахели Левин (Фарнгаген фон Энзе). Сестра — писательница Оттилия Ассинг (1819—1884). 
 

После смерти родителей переселилась в столицу Германии город Берлин к своему дяде Фарнгагену и познакомилась через него с Александром фон Гумбольдтом, князем Германом фон Пюклер-Мускау и другими знаменитостями того времени.

На литературное поприще она выступила впервые с биографиями «Gräfin Elise von Ahlefeldt» (Берлин, 1857) и «Sophie von Laroche, die Freundin Wielands» (Берлин, 1859).

После смерти дяди она напечатала сначала 8 и 9 тома его «Denkwürdigkeiten» (Лейпциг, 1859), затем «Briefe Alexander von Humboldts an Varnhagen von Ense aus den J. 1827-58» (1—5 издан., Лейпциг, 1860). Эти сочинения, обратившие на себя большое внимание, вызвали против неё в определённых кругах сильную неприязнь, которая ещё более возросла после обнародования «Tagebücher von К. A. Varnhagen von Ense» (том 1—6, Лейпциг, 1861—1862; том 1—4, 2 изд., 1863). В конце мая 1862 по поводу 3 и 4 томов означенного сочинения в Берлине был возбужден против неё процесс о неуважении к королю, оскорблении королевы и т.п., который в 1863 году завершился осуждением Людмилы Ассинг к восьмимесячному тюремному заключению. Издание 5 и 6 тома этого труда подало повод к новому обвинению её в целом ряде подобных же преступлений, за которым последовало новое осуждение, уже к двухлетнему тюремному заключению.
 

Людмила Ассинг не подверглась этим наказаниям, потому что ещё осенью 1861 года уехала в Италию, где и поселилась во Флоренции. 

Во Флоренции в 1874 она вышла замуж за итальянца Эйно Гримелли, но этот брак вскоре был расторгнут. Гримелли застрелился в 1878 году в Модене, а Людмила Ассинг в 1880 году была, вследствие нервного расстройства, помещена в дом умалишённых (Manicomio S.-Bonifazio) во Флоренции, где и скончалась 25 марта 1880 года.

По желанию князя Пюклер-Мускау она после его смерти привела в порядок и издала его переписку и дневник и, кроме того, напечатала его биографию. Рукописи Фарнгагена она отказала духовным завещанием Королевской библиотеке в Берлине (ныне Берлинская государственная библиотека). 

Кроме того, Роза Людмила Ассинг являлась талантливым иллюстратором и лучшие её портреты также были переданы Королевской библиотеке.

Семья 
 Двоюродная сестра — писательница Фанни Левальд.

Библиография 

 «Tagebücher von K. A. Varnhagen von Ense» (7 и 8 т., Цюрих, 1865; томы 9-14, Гамб., 1868-70);
 «Briefwechsel zwischen Varnhagen und Oelsner» (3 т., Штутгарт, 1865);
 «Briefe von Stägemann, Metternich u. s.w.» (Лейпциг, 1865);
 «Vita di Piero Cironi» (Прато, 1865);
 «La posizione sociale della donna» (Милан, 1866) и др.

Переводы 
В Италии Ассинг издала перевод двух сочинений Пиеро Чирони:

 «Die nationale Presse i n Italien von 1820-60»
 «Die Kunst der Rebellen» (Лейпциг, 1863)

Примечания

Ссылки 

 Произведения Розы Людмилы Ассинг в Викитеке.
 

Немецкие писательницы XIX века
Переводчики с итальянского языка
Переводчики на немецкий язык
Переводчики Германии